L50 oder L 50 steht für:
 HMAS Tobruk (L 50), ein Schiff
 mehrere Landesstraßen in Österreich und in Deutschland, zum Beispiel:
 Landesstraße L50 in Sachsen-Anhalt
 Varianten mehrerer Fahrzeuge, zum Beispiel:
 des Suzuki Carry
 des Toyota Tercel

L/50 steht für:
 die Kaliberlänge bei Kanonen, wie bei 30,5-cm-Schnelladekanone L/50

L0050